Соколники може да се отнася за:

 район в град Москва, Русия
 парк, намиращ се в московския район Соколники